Le terme Galiote peut se référer à:
Galiote (navire), un nom désignant divers types de navires de petite taille.
Galiote, une barre métallique servant à la manutention de lourdes charges.

Toponymes 

Rivière Galiote, un affluent du golfe du Saint-Laurent, coulant dans L'Île-d'Anticosti, MRC Minganie, sur la  Côte-Nord, au Québec, Canada.